N41 oder N 41 steht für:

 Route nationale 41, Nationalstraße in Frankreich
 N41 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo